Lichter steht für:
 Lichter, deutscher Spielfilm von Hans-Christian Schmid (2003)
 Augen des Schalenwildes in der Waidmannssprache, siehe Jägersprache

Personen:
 Alfred Lichter († 2012), deutscher Maler und Bildhauer
 Cheryl Lichter (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Sängerin
 Horst Lichter (* 1962), deutscher Koch
 Marika Lichter (* 1949), österreichische Schauspielerin
 Peter Lichter (* 1957), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Philipp Lichter (1796–1870), deutscher katholischer Geistlicher, Definitor, Schriftsteller und Träger des Roten Adlerordens
 Robert Lichter (1884–1950), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Samuel Robert Lichter (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler 
 Stefan Lichter (* 1957), deutscher Fernsehproduzent, Autor und Journalist

Siehe auch:

 Lichten  (Begriffsklärung)
 Lichte (Begriffsklärung)
 Licht (Begriffsklärung)